Boule – altro nome con cui è nota la borsa dell'acqua calda
Boulé – organo politica dell'antica Atene
Boulé dei Quattrocento – boulé che governò Atene dopo un colpo di stato nel 411 a.C.
Boule-d'Amont – comune francese dei Pirenei Orientali (Linguadoca-Rossiglione)
Boule de Suif – novella di Guy de Maupassant
Michèle Boule – modella francese